Албаши - річка на півночі Краснодарського краю. 
 Албаши – болото у Канівському районі Краснодарського краю. На річці Албаши. 
 Албаши - хутір у Канівському районі Краснодарського краю. 
 Албаши - залізнична станція Північно-Кавказької залізниці у Краснодарському краї.
 "Албаши" - колгосп у Албашській сільській раді.
 “Албаши” – мисливсько-рибальська база організації мисливців і рибалок у Канівському районі Краснодарського краю. Створена 1969 року на північносхідному березі Кущеватого лиману.